

Geografia 
 Besset – comune francese dell'Ariège

Persone 
 Edmond Besset (1901-1975) – giocatore di rugby a 15 francese
 Jean-Marie Besset (*1959) – traduttore francese
 Jean-Paul Besset (*1946) – giornalista francese
 Joseph Besset (1890-1959) – carrozziere francese
 Lucien Besset (1892-1975) – giocatore di rugby a 15 francese
 Maurice Besset (1921-2008) – storico dell'arte francese
 Serge Besset – compositore francese